Do soutěže ženské čtyřhry na londýnském grandslamu ve Wimbledonu 2015 nastoupilo šedesát čtyři párů. Z kvalifikačního turnaj postoupily čtyři dvojice. Kvalifikace se hrála od 24. do 25. června 2015. Hlavní soutěž probíhala mezi 29. červnem až 11. červencem 2015. Obhájcem titulu byl italský pár Sara Erraniová a Roberta Vinciová, jehož členky nestartovaly společně. Erraniová se rozhodla deblové soutěže nezúčastnit. Spoluhráčkou Vinciové se stala krajanka Karin Knappová, se kterou ve 3. kole nestačila na australsko-kazašský pár Casey Dellacquová a Jaroslava Švedovová.

Soutěž ovládly světové jedničky Švýcarka Martina Hingisová a Indka Sania Mirzaová, když ve finále zdolaly druhou nasazenou ruskou dvojici Jekatěrinu Makarovovou a Jelenu Vesninovou po bitvě ve třech sadách. Pro obě hráčky se jednalo o jejich první společnou grandslamovou trofej. Hingisová získala jubilejní desátý titul z ženské čtyřhry, když se naposledy z grandslamového vítězství ve čtyřhře žen radovala v roce 2002 na Australian Open, kde dokázala triumfovat společně s Annou Kurnikovovou. Pro Mirzaovou se jednalo o vůbec první grandslamový triumf v klasické čtyřhře na grandslamu, když dosud dokázala vyhrávat pouze v mixu. Navíc se stala historicky první Indkou, která kdy vyhrála grandslamovou soutěž.

Při slavnostním ceremoniálu pak šťastná Hingisová uvedla: „Připadám si jako v dalším životě. Nikdy bych si nemyslela, že můj návrat dopadne takhle. Ale je potřeba vždycky věřit. Bez toho se nedá na takové úrovni hrát. Vždycky jsem si říkala: máš jeden z nejlepších volejů na světě, jeden z nejlepších bekhendů na světě. Prostě je potřeba v něco věřit, pokud chcete vyhrávat.“ Spoluhráčka Mirzaová pak dodala: „Pro mě znamená vše, že tady dnes mohu být. Obzvlášť v Anglii jsem měla vždycky úžasnou podporu.“

V úvodní sadě byly úspěšnější Rusky, když dokázaly za stavu 5–5 sebrat podání Hingisové a set pak dopodávat. Po prohraném úvodním setu si pak dokázaly vítězky ve druhé sadě hlídat svá podání a v tiebreaku si poté výsledkem 7–4 vynutily rozhodující set. V něm se však do vedení dostaly Rusky, když byly za stavu 5–2 blízko triumfu v soutěži. Hingisová s Mirzaovou se nevzdaly, sebraly soupeřkám servis a srovnaly na 5–5. Následně byl duel kvůli šeru na dvacet minut přerušen a dohrávat se muselo pod zataženou střechou. Dohrávka zápasu však už dlouho netrvala, protože hned v další hře znovu sebraly Ruskám podání a Hingisová čistou hrou při svém servisu zápas zakončila.

Každá z vítězek si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 340 000 liber, poražené finalistky pak poloviční finanční prémii.

Nasazení párů 

  'Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (vítězky)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (finále)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (čtvrtfinále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (semifinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (semifinále)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo)
  Sie Su-wej /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (2. kolo)
  Casey Dellacquová /  Jaroslava Švedovová (čtvrtfinále)
  Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasija Pavljučenkovová (3. kolo)
  Serena Williamsová /  Venus Williamsová (odstoupily)  Čan Jung-žan /  Čeng Ťie (1. kolo)
  Michaëlla Krajiceková /  Barbora Strýcová (3. kolo)
  Anastasia Rodionovová /  Arina Rodionovová (2. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2015